Рухаба́д () — бук. «обитель духа/духов».

Постройки 
 Мавзолей Рухабад — мавзолей в Самарканде.
 Мечеть Рухабад — мечеть в Самарканде.
 Медресе Рухабад — медресе в Самарканде.

Населенные пункты 
:en:Ruhabad, Kerman
:en:Ruhabad, Zarand
:en:Ruhabad, Qazvin
:en:Ruhabad, Khvaf
:en:Ruhabad, Mashhad
:en:Ruhabad, Darbqazi
:en:Ruhabad, Rivand
:en:Ruhabad, Rashtkhvar

См. также 
 Рухабатский этрап